Althepus är ett släkte av spindlar. Althepus ingår i familjen Ochyroceratidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindlar
Althepus